Blume steht für:
 Blume, bestäubungsbiologische Einheit der Blütenpflanzen
 Blume, umgangssprachlich eine Pflanze, die Blüten hervorbringt
 Blume (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Blume (Bergbau), Kohlefundstelle
 Blume (Furnier), Maserungsbild flach angeschnittener Jahresringe
 Blume (Heraldik), heraldisches Wappenbild
 Blume (Band), italienische Synthie-Pop-Band
 Blume, Stück Rindfleisch, siehe Hüfte (Fleisch)
 Blume, Schaumkrone auf einem Bier, siehe Bierschaum
 Blume, Schwanz verschiedener Tiere; siehe Jägersprache #B
 Blume (Remscheid), Wohnplatz von Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Blume (Hann. Münden), Ortslage im Stadtteil Questenberg von Hann. Münden, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 BLUME, Berliner Luftgüte-Messnetz
 Theodor Blume (Goldschmiede), 1858 in Hildesheim gegründete Goldschmiede, siehe Th. Blume

Siehe auch:
 Bluhme
 Blumen
 Schnittblume